La Copa del Rey de Hockey sobre Hierba es la competición de hockey sobre hierba más antigua de España. La competición se disputó por primera vez en la temporada 1914-15.

Palmarés

Títulos por equipos 
 31 títulos:  R.C. Polo Barcelona 
 19 títulos:  Club Egara 
 16 títulos:  Atlètic Terrassa H.C. 
 13 títulos:  Club de Campo Villa de Madrid
 11 títulos:  C.D. Terrassa
 8 títulos:  Club Atlético Madrid
 3 títulos:  F. C. Barcelona 
 2 títulos:  Real Sociedad F. San Sebastián
 1 título:  A.D. Tranviaria y  Valencia C.F.

Enlaces externos 
 Federación Española de Hockey

Competiciones de hockey sobre hierba de España